Esistono più comuni francesi con questo nome

 Planay – Côte-d'Or
 Planay – Savoia